Термін Р-500 може використовуватися в наступних значеннях:

Техніка 
 Р-500 — сучасна російська крилата ракета до оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер», розроблена ОКБ "Новатор" під керівництвом Павла Камнєва у 1996—2008 рр. та прийнята на озброєння Збройних сил Росії у 2009 році.
 Р-500 — радянський проєкт безпілотного перехоплювача (крилатої ракети) до комплексу далекого перехоплення С-500, що розроблявся у 1959—1960 рр. у двох варіантах:
 РМ-500 — розроблений ОКБ-155 під керівництвом Артема Мікояна, але не прийнятий на озброєння.
 РЧ-500 — що розроблявся ОКБ-52 під керівництвом Володимира Челомея, але не доведений до стадії випробувань.
 Mercedes-Benz R-Клас — бензинові моделі R 500 із серії мінівенів преміум сегменту, що вироблялися ​​німецьким концерном Daimler AG у 2005—2017 роках.